Bijapur bezeichnet

 eine Stadt im indischen Bundesstaat Karnataka, siehe Vijayapura
 einen danach benannten Distrikt, siehe Vijayapura (Distrikt)
 ein danach benanntes ehemaliges Sultanat auf dem Dekkan, siehe Bijapur (Sultanat)
 eine Stadt im indischen Bundesstaat Chhattisgarh, siehe Bijapur (Chhattisgarh)
 einen danach benannten Distrikt, siehe Bijapur (Distrikt)